Инкай — крупное урановое месторождение Казахстана, расположено в Сузакском районе Туркестанской области.

Суммарные запасы месторождения оцениваются в 75,9 тыс. тонн урана, добыча урана 2008 году составила 2 тыс. тонн. Добыча осуществляется методом подземного скважинного выщелачивания.

В числе разработчиков — совместное предприятие «Инкай». Учредителями совместного предприятия являются Cameco (40 %) и Казатомпром (60 %).

Ссылки 
 Ресурсы и запасы уранового месторождения Инкай
 Президенты корпорации Cameco и НАК «Казатомпром» посетили месторождение Инкай
 Опубликован технический отчет по урановому проекту Инкай за 2009 г.

Урановые месторождения Казахстана
Казатомпром